Kläpptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kläpptjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (8,34 ha)
Kläpptjärnen (Kyrkås socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (5,31 ha)
Kläpptjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (7,67 ha)
Kläpptjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Kläpptjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Kläpptjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (4,73 ha)
Kläpptjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Kläpptjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (3,58 ha)
Stor-Kläpptjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (10,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn